Merwin ist der Nachname folgender Personen:

 Bannister Merwin (1873–1922), US-amerikanischer Regisseur
 David Merwin (* 1936), US-amerikanischer Kanute
 Herbert E. Merwin (1878–1963), US-amerikanischer Petrologe und Mineraloge
 John David Merwin (1921–2013), US-amerikanischer Politiker
 Orange Merwin (1777–1853), US-amerikanischer Politiker
 Sam Merwin jr. (1910–1996), US-amerikanischer Mystery- und Science-Fiction-Autor
 Samuel Merwin (1874–1936), US-amerikanischer Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor
 Samuel E. Merwin (1831–1907), US-amerikanischer Politiker
 Thekla Merwin (1887–1944), österreichische Schriftstellerin
 W. S. Merwin (1927–2019), US-amerikanischer Schriftsteller und Übersetzer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Merwin (Missouri)
 Merwin (Ohio)